Bibart kann stehen für:

 Markt Bibart, Marktgemeinde im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Bibart (Fluss), früher Biber, rechter Oberlauf des Laimbachs (zum Ehebach, zur Aisch) bis Oberlaimbach, Stadt Scheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Bibert
 Bidart